Triantaphyllides, auch in den Transkriptionen Triantaphyllidis oder Triantafyllidis oder Triandafyllidis, ist ein neugriechischer Familienname. Der Name ist von  „Rose“ abgeleitet ist. Bekannte Träger dieses Namens sind:

 Kyriacos Triantaphyllides (* 1944), zyprischer Politiker (Fortschrittspartei des werktätigen Volkes) und Mitglied des Europäischen Parlaments
 Manolis Triantaphyllidis (1883–1959), griechischer Sprachwissenschaftler und Pädagoge
Theodoros Triantafyllidis (* 1954), deutscher Bauingenieur griechischer Abstammung
 Vassilis Triandafyllidis (1940–2018), griechischer Komiker, Moderator, Kabarettist, Schauspieler, Sänger

siehe auch: Triandafilidis